Битка код Мартинића се може односити на двије битке Црне Горе и Османлијског царства:
Битку код Мартинића 1796.
Битку код Мартинића 1877.